Fontaine des Lions peut faire référence à :
 la fontaine des Lions du parc de María Luisa, à Séville, en Andalousie ;
 la fontaine des Lions de Plauzat, dans le Puy-de-Dôme, en France.
 la fontaine des Lions de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, en France.
 la fontaine des Lions de Riom, dans le Puy-de-Dôme, en France.
 la fontaine des Lions de Porto, au Portugal.